Gradis bezeichnet

 einen Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Gradis am Sontig / Gradis an der Sontig, der deutsche Name für Gradisca d’Isonzo, bei Friaul, Italien
 Wolf Gradis, Mediziner und Musiker